Савромат IV (Тиберий Юлий Савромат; ; умер между 311 и 318) — царь Боспора в 275—276 и 286—311/318 годах.

Биография 
Происходил из династии Тибериев Юлиев. Относительно происхождения существуют разногласия. Некоторые ученые рассматривают его как сына Рескупорида V от второго брака, а другие — старшим сыном царя Тейрана I, то есть внуком первого.

Время господства также доподлинно неизвестно: признано лишь, что он был царем-соправителем в 275 или 276 году, о чем свидетельствует найденный медный статер с надписью «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΑΥΡΟΜΑΤΟΥ». Этот факт исследователи рассматривают неодинаково: или Рескупорид V сделал сына от второго брака соправителем сына от первого (Тейрана I) в 275 году, а после смерти Рескупорида V, Тейран I победил Савромата IV, который погиб или бежал с государства. Ученые считают Савромата сыном Тейрана I, утверждают о соправлении Савромата IV с отцом Тейраном. Рано умер, поэтому Тейран I назначил наследником младшего брата Савромата IV — Фофорса.

Впрочем, по еще одной гипотезе, Савромат IV (как брат Тейрана I) не погиб в борьбе с Тейраном I в 276 году, а сбежал из страны. Вернулся где-то в 283 или 285 году, став соправителем и наследником брата (или племянника) Хедосбия. Возможно также повалил последнего вместе с Фофорсом.

На то, что Савромат IV был жив после 276 году, есть упоминание в «Об управлении империей» византийского императора Константина VII, где тот указывает, что Савромат, сын Крискоронса, жил в 291 году и был современником императора Диоклетиана. Крискоронса является искаженным имя Рескупорида. Это является дополнительным подтверждением, что Савромат IV был сыном Рескупорида V. Вместе с тем события 291 года связывают с царем Фофорсом, которого называют Савроматом учитывая общее название династии Тибериев-Юлиев (Савроматов).

Наверное правил вместе с племянником Фофорсом (до 309 года) и другим родственником Радамсадом. Умер между 311 и 318 годом, однако это не доказано, поскольку не наёдено поздних монет Савромата IV.

Есть версия, что его сыном был Рескупорид VII (VI).

Литература 
 Benjamin Nadel, "Literary Tradition and Epigraphical Evidence: Constantine Porphyrogenitus' Information on the Bosporan Kingdom of Emperor Diocletian Reconsidered ", dans Dialogues d’histoire ancienne, vol. 3, 1977, p. 101—102.
 Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, chapitre 53

Ссылки 
 Sauromates IV
 Одесский музей нумизматики. Монета Савромата IV

Боспорские цари
Правители Европы III века
Правители Европы IV века